Танджипахо́ (, ) — приход штата Луизиана, США. Официально образован в 1869 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 121 097 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь прихода равняется 2 131,572 км2, из которых 2 048,692 км2 — суша, и 82,880 км2, или 3,900 %, — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года на территории прихода проживает 100 588 жителей в составе 36 558 домашних хозяйств и 25 773 семей. Плотность населения составляет 49,00 человек на км2. На территории прихода насчитывается 40 794 жилых строения, при плотности застройки около 20,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 69,76 %, афроамериканцы — 28,35 %, коренные американцы (индейцы) — 0,39 %, азиаты — 0,24 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,46 %, представители двух или более рас — 0,78 %. Испаноязычные составляли 1,53 % населения независимо от расы.

В составе 35,30 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 49,90 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 16,20 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 29,50 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 24,00 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,40 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,66 человека, и средний размер семьи 3,19 человека.

Возрастной состав прихода: 27,70 % — моложе 18 лет, 12,70 % — от 18 до 24, 27,70 % — от 25 до 44, 21,20 % — от 45 до 64, и 21,20 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя прихода — 32 года. На каждые 100 женщин приходится 93,00 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 88,60 мужчин.

Средний доход на домохозяйство прихода составлял 29 412 USD, на семью — 36 731 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 31 576 USD против 20 066 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 14 461 USD. Около 18,00 % семей и 22,70 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 28,60 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 20,10 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства прихода Танджипахо, штат Луизиана
 Национальная ассоциация округов США
 Tangipahoa Parish Guide and Business Directory
 
 Visitor's Bureau website, Tangipahoa history
 Explore the History and Culture of Southeastern Louisiana (National Park Service)

Приходы Луизианы